Ivan Öfverholm kan syfta på:

Ivan Öfverholm (1874–1961)
Ivan Öfverholm (1942–2018)